Saint-Cyprien (avec un trait d'union) est un toponyme qui désigne de nombreux lieux et édifices.

Lieux

Saint-Cyprien, municipalité québécoise de la MRC de Rivière-du-Loup
 Saint-Cyprien, municipalité de paroisse québécoise de la MRC des Etchemins
 Saint-Cyprien-de-Napierville, municipalité de paroisse québécoise de la MRC des Jardins-de-Napierville



Communes 
 Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), commune française du département des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie ;
 Saint-Cyprien (Corrèze),  commune française du département de la Corrèze, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Saint-Cyprien (Dordogne),  commune française du département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Saint-Cyprien (Loire),  commune française du département de la Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Saint-Cyprien (Lot), ancienne commune française du département du Lot, en région Occitanie ;
 Saint-Cyprien (Allier), ancienne commune française du département de l'Allier, intégrée à Saint-Germain-de-Salles, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Saint-Cyprien (Charente), ancienne commune française du département de la Charente, intégrée à Brossac, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Saint-Cyprien-sur-Dourdou, commune française du département de l'Aveyron, en région Occitanie ;

Quartiers 

 Saint-Cyprien, quartier des Trois-Cités, une cité de Poitiers
 Saint-Cyprien (Toulouse), quartier de Toulouse

Plages 

 Saint-Cyprien, plage de Porto-Vecchio, Corse-du-Sud

Voir aussi 
 
  : toponymes de langue portugaise
 Collège Saint-Cyprien
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France